Pselaphomorphus — род мелких мирмекофильных жуков-ощупников из подсемейства Pselaphinae (Staphylinidae).

Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины. Встречаются на высотах от уровня моря до 3400 м.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки—ощупники, длина тела 1,5—3,3 мм. От близких родов отличаются сердцевидными в основании выступами усиков и продольной бороздкой на вершине головы. Основная окраска желтовато- или красновато-коричневая. Пронотум с суббазальной поперечной бороздкой. Голова снизу с двумя килями. Усики 11-члениковые с 5-члениковой булавой. Лапки с двумя коготками. Род был впервые выделен в 1855 году; включён в состав трибы Jubini из надтрибы Euplectitae (Faronitae). Более 30 видов. Встречаются на высотах от уровня моря до 3400 м.

 Pselaphomorphus brevipennis Raffray, 1917
 Pselaphomorphus bruchi Raffray, 1908
 Pselaphomorphus longiceps Raffray, 1890
 Pselaphomorphus microphthalmus Raffray, 1890
 Pselaphomorphus sculpturatus Motschulsky, 1855 
 другие виды (n. sp. — Vásquez-Vélez, 2016): P. acutispinosus, P. agametopus, P. azuayensis, P. bolivarensis, P. breviantennae, P. carenobothrus, P. carltoni, P. cayennensis, P. chandleri, P. fluminosus, P. iguazuensis, P. incorum, P. longissimus, P. macrommatus, P. maldonadensis, P. mayaorum, P. melanus, P. montsineryensis, P. motschulskyi, P. newtoni, P. parki, P. raffrayi, P. santaecrucis, P. simplicipenis, P. thayerae, P. tucumanensis, P. veracruzanus, P. wagneri Vásquez-Vélez, 2016

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ощупники
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых